Długopole
 Długopole-Zdrój
 Długopole-Zdrój (przystanek kolejowy)
 Długopole Zdrój (gmina)
 Długopole Zdrój (gromada)
 Długopole Dolne
 Długopole Górne
 Długopole – uroczysko – dawna miejscowość w województwie warmińsko-mazurskim